Margonin (gromada) (powiat chodzieski)
 Margonin-Wieś (gromada) (powiat chodzieski)